Alex Harvey (1935-1982) – musicista britannico
 Alex Harvey (1988) – sciatore canadese
 Alex Harvey – attore statunitense
 Alex Harvey – giocatore di curling scozzese